Unterkatzbach ist der Ortsname von

 Unterkatzbach (Guteneck), Ortsteil der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Unterkatzbach (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern